«Schumacher» és un cognom d'origen alemany que significa sabater.
 Carl-August Schumacher (1896-1967), generalmajor alemany.
 E. F. Schumacher (1911-1977), economista anglès.
 Fritz Schumacher (1869-1947), arquitecte alemany.
 Harald Schumacher (1954), futbolista alemany.
 Michael Schumacher (1969), guanyador i autor de gairebé tots els records del Campionat de Fórmula 1.
 Pascal Schumacher (1979), músic luxemburguès.
 Ralf Schumacher (1975), pilot de Fórmula 1 conegut per ser el germà petit de Michael Schumacher.